Det Udom (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 169.896 de locuitori și o suprafață de 1.189,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 229 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani